Eine Eigenanzeige ist eine Anzeige, die in dem Medium erscheint, welches sie bewirbt. Auch als Eigenanzeige wird Werbung für andere Produkte des Herausgebers des Mediums (z. B. Merchandising) genannt.

Eigenanzeigen müssen wie andere Anzeigen auch als solche gekennzeichnet werden, damit der Leser sie vom redaktionellen Teil unterscheiden kann.

Druckerzeugnis (Werbung)